La Salle ist der Name folgender geographischen Objekte:

 La Salle (Aostatal), Gemeinde im Aostatal, Italien

in Frankreich:
 La Salle (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 La Salle (Vosges), Gemeinde in den Vogesen
 La Salle-de-Vihiers, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 La Salle-en-Beaumont, Gemeinde im Département Isère
 La Salle-et-Chapelle-Aubry, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 La Salle-les-Alpes, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 La Salle-Prunet, Gemeinde im Département Lozère

in den Vereinigten Staaten:

 La Salle (Kalifornien)
 La Salle (Colorado)
 La Salle (Illinois)
 La Salle (Michigan)
 La Salle (Minnesota)
 La Salle (Montana)
 La Salle (New York)
 La Salle (Texas)
 La Salle Township, Monroe County, Michigan
 La Salle County (Texas)
 La Salle Parish in Louisiana
 LaSalle County

La Salle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardon de la Salle (1339–1391), Söldner und Kondottiere
 Eriq La Salle (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Gadifer de La Salle (1355–1422), französischer Soldat
 Robert Cavelier de La Salle (1643–1687), französischer Entdecker
 Roch La Salle (1929–2007), kanadischer Politiker
 Johannes Baptist de La Salle (auch Jean Baptiste de La Salle; 1651–1719), französischer Priester, Pädagoge und Ordensgründer

La Salle ist Teil folgender Firmierungen:
 La Salle-Niagara Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Universität La Salle
 Delasalle
 Lasalle
 Lassalle
 Lasalle (Begriffsklärung)